Liste over ryttere og hold i Post Danmark Rundt 2011

Noter 

Post Danmark Rundt 2011